Катастрофа DC-8 под Ранчо-Кордова — авиационная катастрофа, произошедшая в среду 16 февраля 2000 года. Грузовой самолёт Douglas DC-8-71F авиакомпании Emery Worldwide выполнял плановый рейс EB17 по маршруту Рино—Ранчо-Кордова—Дейтон, но через 2 минуты и 45 секунд после вылета из Ранчо-Кордовы потерял управление и рухнул на свалку заброшенных автомобилей в 2,4 километрах от аэропорта Ранчо-Кордовы. Погибли все находившиеся на его борту 3 члена экипажа.

Самолёт 

Douglas DC-8-71 (регистрационный номер N8079U, заводской 45947, серийный 341) был выпущен в 1968 году (первый полёт совершил 29 февраля). Изначально был оснащён четырьмя турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney JT3D, но в июле 1983 года был модернизирован и оснащён турбовентиляторными двигателями CFM International CFM56-2C1. 21 марта 1968 года был передан авиакомпании United Airlines, во флоте которой летал 22,5 года.

20 сентября 1990 года был взят в лизинг авиакомпанией Líneas Aéreas Paraguayas (LAP), от которой 31 марта 1994 года был взят в лизинг авиакомпанией Emery Worldwide; в ней он был переделан из пассажирского в грузовой (DC-8-71F), а в апреле 1998 года был полностью выкуплен у LAP. На день катастрофы 31-летний авиалайнер совершил 33 395 циклов «взлёт-посадка» и налетал 84 447 часов.

Экипаж 
Состав экипажа рейса EB17 был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 43-летний Кевин Стейблс (). Очень опытный пилот, проработал в авиакомпании Emery Worldwide 5 лет и 3 месяца (с 19 октября 1994 года). Налетал 13 329 часов, 2128 из них на Douglas DC-8.
 Второй пилот — 35-летний Джордж Ланд (). Опытный пилот, проработал в авиакомпании Emery Worldwide 3 года и 5 месяцев (с 15 сентября 1996 года). Налетал 4511 часов, свыше 2080 из них на Douglas DC-8.
 Бортинженер — 38-летний Рассел Хикс (). Проработал в авиакомпании Emery Worldwide 1 год и 5 месяцев (с 15 сентября 1998 года). Налетал 9775 часов, 675 из них на Douglas DC-8.

Катастрофа 
Изначальным маршрутом рейса EB17 был Рино—Дейтон, но в итоге самолёт приземлился в Ранчо-Кордове, чтобы принять на борт дополнительный груз.

Рейс 017 взлетел с ВПП №22L аэропорта Сакраменто-Матер в 19:49:13 PST, но уже вскоре после отрыва от ВПП самолёт неожиданно начал задирать нос и затем накренился влево. Пилоты пытались опустить нос самолёта при помощи руля направления, но их попытки не увенчались успехом. КВС доложил авиадиспетчеру: Эмери семнадцать, терпим бедствие (). Лайнер начал попеременно то набирать высоту, то резко снижаться.

КВС принял решение вернуться в аэропорт вылета, бортинженер максимизировал мощность двигателей. Экипаж начал левый разворот к взлётной полосе №22L, но находясь в 2,4 километрах от ВПП, лайнер резко опустил нос и перешёл в пикирование. Пилоты пытались вывести самолёт из пикирования, но прежде, чем им это удалось, в 19:51:09 PST рейс EB17 пластом рухнул на свалку заброшенных автомобилей. При ударе о землю самолёт полностью разрушился и сгорел, все 3 пилота на его борту погибли.

Расшифровка переговоров 

Сокращения:
 КВС: Командир воздушного судна — Кевин Стейблс
 2П: Второй пилот — Джордж Ланд
 БИ: Бортинженер — Рассел Хикс
 ДИ: Диспетчер
 Э: Кто-то из экипажа
 Внешняя связь: переговоры с диспетчером 
 (нрзб) — неразборчиво
 (ругань) — ненормативная лексика (удалена)

Расследование 
Расследование причин катастрофы рейса EB17 проводил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Окончательный отчёт расследования был опубликован в августе 2003 года.

Согласно отчёту, причиной катастрофы стал отказ триммера руля высоты. В ходе расследования выяснилось, что за несколько месяцев до катастрофы борт N8079U прошёл очередное плановое техобслуживание. Триммер руля высоты был разобран, очищен и снова собран. За ремонт отвечала компания «TTS», (штат Теннесси). Следователи NTSB не смогли установить, где были допущены ошибки при сборке руля высоты (в «TTS» или в Emery Worldwide), но было установлено, что один из авиамехаников, собиравших триммер, забыл привинтить гайки, которые не дают крепёжному болту отсоединиться.

Также было установлено, что крепёжный болт сдвинулся за 7 минут до посадки в Ранчо-Кордове, но пилоты благополучно посадили самолёт. Во время вылета аэродинамические силы привели к выпадению болта и блокировке триммера, которая привела к тому, что руль высоты застрял во взлётном режиме и из-за этого пилоты не смогли выровнять лайнер. Также из-за смещения крепёжного болта оказался заблокирован правый горизонтальный стабилизатор и из-за этого самолёт накренился влево.

Культурные аспекты 
Катастрофа рейса 017 Emery Worldwide показана в 18 сезоне канадского документального телесериала Расследования авиакатастроф в серии Болты и гайки.

См. также 
 Катастрофа DC-8 в Нью-Йорке — схожая по обстоятельствам

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network
Окончательный отчёт расследования NTSB

Авиационные происшествия с Douglas DC-8
Авиационные происшествия Emery Worldwide
2000 год в Калифорнии
Авиационные происшествия в Калифорнии
Авиационные происшествия в США 2000 года
Февраль 2000 года